2,4,6-trichlooranisol
 Triamcinolonacetonide
 Trichloorazijnzuur
 Tricyclische antidepressiva
 Taxi Centrale Amsterdam, een Nederlandse taxicentrale